Religion slave peut faire référence :

 au paganisme slave, avant et pendant la christianisation des Slaves ;
 à la rodnoverie ;
 au christianisme slave historique et moderne
 aux Slaves musulmans.
Homonymie